John Deere est un industriel américain.
John Deere est une entreprise américaine de matériel agricole, fondée par ce dernier.